Канчак — горный хребет на Южном Урале. Находится на территории Ишимбайского и Мелеузовского района Башкортостана.
 
Хребет Канчак (Кансак) Башкирского (Южного) Урала протянулся по меридиану с между рек Урюк и Нугуш в Ишимбайском и Мелеузовском районах РБ. Орографическим продолжением на южное его части является хребет Кибиз.

Длина — 20 км, ширина — 8 км. Максимальная высота — 726 м (г. Аккыр). Реки Камбряк и Тылгыскан разделяют хребет на 3 части.

Хребет сложен из известняков и доломитов девонского периода.

Дает начало рекам Тылгыскан (), Земзя, Икваш (), Кашель (, приток реки Нугуш)

Ландшафты — широколиственные леса с редколесьями на горных лесных почвах.

Литература 
 Журнал Литосфера, 2007, № 6, с. 93-110 Брахиоподные комплексы из пограничных франко-фаменских отложений южноуральских разрезов «Большая Барма» и «Аккыр».

Ссылки 
 
 

Горные хребты Урала
Горные хребты Башкортостана